Глайндборнский фестиваль () — ежегодный оперный фестиваль, проходящий в Англии. Место проведения фестиваля — имение  близ городка  (), графство Восточный Сассекс.

История и деятельность 
Владелец имения Джон Кристи был заядлым любителем музыки и устраивал в своём доме любительские оперные спектакли; познакомившись на одном из них с певицей Одри Майлдмэй и женившись на ней в 1931 году, Кристи решил поднять уровень мероприятий, и в 1934 г. состоялся первый фестиваль профессионального уровня, открывшийся 28 мая постановкой «Свадьбы Фигаро» Моцарта с Майлдмэй в партии Сюзанны. К концу 1930-х годов Глайндборнский фестиваль уже был одним из важнейших событий в мировом оперном календаре. На время Второй мировой войны фестиваль был закрыт, а в Глайндборне располагался приют для эвакуированных из Лондона детей.

Первоначально фестиваль поддерживался полностью на личные средства Кристи, затем ему удалось найти для него дополнительную спонсорскую поддержку. К настоящему времени директор фестиваля — внук его основателя Гас Кристи.

Основной оркестр фестиваля в 1947—1963 гг. — Королевский филармонический оркестр, с 1964 — Лондонский филармонический оркестр. Ряд постановок осуществляется при участии более камерного Оркестра эпохи Просвещения.

С 1968 г. в дополнение к стационарному фестивалю появилась гастрольная программа, в рамках которой фестивальные постановки показываются в нескольких английских городах.

Первоначальная вместимость зала, в котором давались представления, составляла 300 мест. В ходе нескольких перестроек к 1977 году она была доведена до 850, к тому же был построен отдельный репетиционный зал. Тем не менее развитие фестиваля делало эти меры недостаточными, и в 1990 г. было объявлено о строительстве нового здания. В 1992 году строительство началось, и из-за этого фестиваль 1993 г. был пропущен. 28 мая 1994 г., в  фестиваля, в новом здании, вмещающем 1200 зрителей, вновь, как и шестьюдесятью годами ранее, была дана «Свадьба Фигаро».

Критики отмечают, что
уже в спектаклях-первенцах Глайндбурн прописал опере свои уникальные рецепты, которым тут трепетно следуют и по сей день. Прежде всего — созидание гармоничного художественного целого, некий алхимический сплав музыки, театра, живописи и других видов, когда сознание зрителя не может, а иногда и не хочет разделять спектакль на пение и все остальное. Стиль интеллектуального режиссёрского театра в Глайндбурне отрицает систему звездного конвейера. <…> Главное условие Глайндбурна — долгая, тщательная работа, фанатичная шлифовка деталей.

Музыкальные руководители 
 Фриц Буш (1934—1951)
 Витторио Гуи (1952—1963)
 Джон Причард (1964—1977)
 Бернард Хайтинк (1978—1988)
 Эндрю Дэвис (1989—2000)
 Владимир Юровский (2001—2013)
 Робин Тиччати (с 2014 г.)

Источники

Ссылки 
 

Фестивали академической музыки
Академическая музыка в Великобритании
Оперные фестивали
Музыкальные фестивали Великобритании
Мероприятия, регулярно проводимые с 1934 года
Появились в 1934 году в Великобритании